Die 32. Schacholympiade 1996 fand vom 15. September bis 2. Oktober 1996 in Jerewan (Armenien) statt.

Übersicht offene Gruppe 

Bei der 32. Schacholympiade 1996 in Jerewan spielten 114 Teams (inklusive Armenien B und Armenien C) in der offenen Gruppe. Darunter debütierten Afghanistan und Mozambique. Die Kanalinsel Jersey stellte erstmals ein eigenes Team, nachdem sie seit 1982 eine gemeinsame Mannschaft mit dem Nachbarn Guernsey gebildet hatte.
Turnierort war der Sport- und Konzertkomplex.
 Vorsitzender des Organisationskomitees: Vanik Zakarian (Armenien)
 Hauptschiedsrichter: Alesha Khachatrian (Armenien)
 Teilnehmer: 665 (171 Großmeister, 162 Internationale Meister und 57 FIDE-Meister)
 Bedenkzeit: 40 Züge in zwei Stunden, danach jeweils eine Stunde pro weitere 20 Züge

Ergebnisse

Mannschaften offene Gruppe 
Siehe weiter unten den Endstand als Komplette Fortschrittstabelle.

Auf die ersten drei Plätze kamen die Mannschaften aus Russland (38,5 Brettpunkte), aus der Ukraine (35) und aus den USA (34).

Der Olympiasieger Russland spielte mit den Spielern Garry Kasparov (7 Punkte aus 9 Partien), Vladimir Kramnik (4½ aus 9), Alexei Dreev (5 aus 8), Peter Svidler (8½ aus 11, Bronze), Evgeny Bareev (7½ aus 10, Silber) und Sergei Rublevsky (6 aus 9).

Die deutschen Männer kamen auf Platz 10 und spielten mit Artur Jussupow (8½ aus 13), Robert Hübner (6½ aus 10), Rustem Dautov (5 aus 10), Eric Lobron (4½ aus 9), Jörg Hickl (4 aus 7) und Christopher Lutz (4½ aus 7).

Die österreichischen Männer kamen auf Platz 48 und spielten mit Nikolaus Stanec (8½ aus 14), Georg Danner (6½ aus 11), Reinhard Lendwai (4½ aus 11), Michael Schlosser (3 aus 9), Harald Casagrande (6 aus 11) und Leo Kwatschewsky am sechsten Brett, der jedoch nicht zum Einsatz kam.

Individuelle Medaillen offene Gruppe 

Brett 1
 Gold: Al-Modiahki, Mohamad (QAT) 8 aus 10
 Silber: Kasparov, Garry (RUS) 7 aus 9
 Bronze: Ivanchuk, Vasyl (UKR) 8½ aus 11

Brett 2
 Gold: Robinson, Richard (BER) 8 aus 10
 Silber: Yermolinsky, Alexander (USA) 8 aus 11
 Bronze: Giorgadze, Giorgi (GEO) 8½ aus 12

Brett 3
 Gold: Iuldachev, Saidali (UZB) 11 aus 14
 Silber: Chaivichit, Suchart (THA) 7 aus 9
 Bronze: Magai, Vladimir (KGZ) 10½ aus 14

Brett 4
 Gold: Sadler, Matthew (ENG) 10½ aus 13
 Silber: Sunthornpongsathorn, Veraphol (THA) 7 aus 9
 Bronze: Svidler, Peter (RUS) 8½ aus 11

Reserve 1
 Gold: Asrian, Karen (ARM2) 10 aus 12
 Silber: Bareev, Evgeny (RUS) 7½ aus 10
 Bronze: Nedev, Trajce (MKD) 8 aus 11

Reserve 2
 Gold: Makumbi, Geoffrey (UGA) 7½ aus 8
 Silber: Pčola, Pavol (SVK) 7 aus 8
 Bronze: Mallahi, Amir (IRI) 6½ aus 8

Mannschaften der Frauen 

Bei den Frauen gewann Georgien (30 Brettpunkte) vor China (28,5) und Russland (28,5).
Georgien trat mit Maia Chiburdanidze (8½ Punkte aus 12 Partien), Nana Ioseliani (10 aus 13, Silber), Ketevan Arakhamia-Grant (8 aus 10, Gold) und Nino Gurieli (3½ aus 7) an.

Die deutschen Frauen belegten Platz 15 und spielten mit Ketino Kachiani-Gersinska (6½ aus 13), Jordanka Micic (3½ aus 7), Marina Olbrich (7 aus 12) und Bettina Trabert (6½ aus 10).

Individuelle Medaillen Frauen 

Brett 1
 Gold: Öwezowa, Mähri (TKM) 10½ aus 14
 Silber: Fierro Baquero, Martha (ECU) 9½ aus 13
 Bronze: Polgár, Zsófia (HUN) 10 aus 14

Brett 2
 Gold: Zhu Chen (CHN) 10 aus 13
 Silber: Ioseliani, Nana (GEO) 10 aus 13
 Bronze: Diaz, Maria-Alejandra (AHO) 10½ aus 14

Brett 3
 Gold: Arakhamia-Grant, Ketevan (GEO) 8 aus 10
 Silber: Reprun, Nadezhda (UZB) 9 aus 12
 Bronze: Sedina, Elena (UKR) 9½ aus 13

Reserve
 Gold: Zielińska, Marta (POL) 6 aus 7
 Silber: Pitam, Ella (ISR) 9½ aus 12
 Bronze: Pascua, Rachel (PHI) 6½ aus 9

Endstand der offenen Gruppe 
 Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang): Summe der Brettpunkte (BP), Wertung (Wtg) nach Bucholz-System, Summe der Mannschaftspunkte (MP).

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Jerewan wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe aufgeführt (+ = -).

Komplette Fortschrittstabelle 

{| class="wikitable"
!Rg||Mannschaft||Code||BP||Wtg||MP||+||=||-||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14
|-
|1||Russland||RUS||38½||451,5||26||12||2||0||FIN3½||BAN3½||FRA2½||GER3||CHN2½||ARM2½||CZE3½||ESP2½||BUL3½||BIH2||UKR2||ISR2½||USA2½||ISL2½
|-
|2||Ukraine||UKR||35||442,0||24||10||4||0||IRL3||CRO2½||SVK2½||SLO2½||POR2||KAZ2||ROM2½||PHI2½||EST3||ESP3||RUS2||UZB3||BUL2½||ARM2
|-
|3||USA||USA||34||448,0||19||8||3||3||PAR3||YUG2||UZB1½||NOR2½||GRE3||ISL3½||CHN2||ISR3||ARM2||HUN1½||SVK3½||BUL2½||RUS1½||GEO2½
|-
|4||England||ENG||34||447,5||23||10||3||1||INA3½||DEN3||LAT2½||ROM2½||NED2½||GEO2½||ESP1||CRO2||VIE3||ARM2||SWE2½||CHN2||ISR2½||HUN2½
|-
|5||Armenien A||ARM||33½||452,0||19||7||5||2||TUR3½||SLO1||VIE2½||INA4||KAZ3||RUS1½||NED2||BLR3||USA2||ENG2||GEO2||BIH2½||CRO2½||UKR2
|-
|6||Spanien||ESP||33½||451,5||21||9||3||2||LUX3½||UZB2½||CHI2½||LTU3||SWE2½||CHN2½||ENG3||RUS1½||GEO2½||UKR1||BIH2||CRO2||HUN2||SLO3
|-
|7||Bosnien & Herzegowina||BIH||33½||439,5||18||6||6||2||ECU4||ARM22||AUS2½||FRA2||SLO3||CUB2||EST1||KAZ3||CRO3||RUS2||ESP2||ARM1½||NED2||LTU3½
|-
|8||Georgien||GEO||33||446,0||18||7||4||3||NZL4||AUS2||MKD2½||POL3||CUB2||ENG1½||ARG3||CHN2½||ESP1½||ISL2½||ARM2||HUN2||UZB3||USA1½
|-
|9||Bulgarien||BUL||33||443,0||20||9||2||3||BEL3½||KAZ2||PER2½||LAT2||PHI2½||POR3||CUB2½||UZB3||RUS½||FRA2½||EST3½||USA1½||UKR1½||CRO2½
|-
|10||Deutschland||GER||33||440,0||19||9||1||4||TUN4||PHI3||ARG2½||RUS1||SVK2½||CRO1½||KAZ2||GRE3||YUG1½||CZE2½||ISL1½||BLR3||INA2½||ISR2½
|-
|11||Schweden||SWE||33||434,0||16||6||4||4||JPN3½||ITA2||COL2||AUS4||ESP1½||ROM2||FRA2½||NED1½||BLR3½||CHN1½||ENG1½||CUB2||LAT2½||KAZ3
|-
|12||Island||ISL||33||426,5||18||8||2||4||VEN2½||ESA3½||ARM22||CHI2½||EST1½||USA½||CAN3½||ROM2||COL4||GEO1½||GER2½||INA2½||CHN3||RUS1½
|-
|13||China||CHN||32½||448,5||16||7||2||5||QAT4||BRA3½||HUN3||CUB2½||RUS1½||ESP1½||USA2||GEO1½||PER3||SWE2½||ISR1½||ENG2||ISL1||BLR3
|-
|14||Niederlande||NED||32½||436,5||19||7||5||2||TJK2||KGZ3½||ITA3½||EST2½||ENG1½||BLR2½||ARM2||SWE2½||HUN2||ISR1||LAT2||LTU3||BIH2||CUB2½
|-
|15||Argentinien||ARG||32½||430,0||15||7||1||6||HKG4||IND3||GER1½||CZE1½||ISR2||SVK3||GEO1||LTU3||FRA1½||GRE2½||CUB1½||LAT1½||CAN3||INA3½
|-
|16||Kroatien||CRO||32||443,5||17||7||3||4||WLS3||UKR1½||BRA3||MKD2½||DEN3||GER2½||HUN2||ENG2||BIH1||POR3||YUG3½||ESP2||ARM1½||BUL1½
|-
|17||Israel||ISR||32||443,5||17||7||3||4||RSA3||EST2||YUG2½||UZB2||ARG2||MDA2½||ARM33½||USA1||BAN3½||NED3||CHN2½||RUS1½||ENG1½||GER1½
|-
|18||Ungarn||HUN||32||440,5||18||7||4||3||AUT3½||MDA4||CHN1||POR2½||CZE2½||FRA2½||CRO2||EST2½||NED2||USA2½||UZB1½||GEO2||ESP2||ENG1½
|-
|19||Usbekistan||UZB||32||434,5||18||8||2||4||THA3½||ESP1½||USA2½||ISR2||CHI3½||EST2||POL3||BUL1||INA3||YUG3||HUN2½||UKR1||GEO1||PHI2½
|-
|20||Lettland||LAT||32||424,5||15||6||3||5||MRI4||TKM2½||ENG1½||BUL2||PER1½||PHI1½||EGY3½||FRA1½||SUI3||KAZ2||NED2||ARG2½||SWE1½||FIN3
|-
|21||Kuba||CUB||31½||438,5||16||6||4||4||IBC4||COL2½||SCO3½||CHN1½||GEO2||BIH2||BUL1½||YUG1½||MKD2||VIE2½||ARG2½||SWE2||ROM2½||NED1½
|-
|22||Jugoslawien||YUG||31½||423,0||19||9||1||4||IRI3||USA2||ISR1½||CAN2½||FIN3||BRA1½||IBC3½||CUB2½||GER2½||UZB1||CRO½||ITA2½||SUI3||CZE2½
|-
|23||Slowenien||SLO||31½||419,5||17||7||3||4||AHO3½||ARM3||POL2||UKR1½||BIH1||THA3||PHI1||SVK2||EGY2½||KGZ2½||AUS2||BRA3||EST3½||ESP1
|-
|24||Griechenland||GRE||31½||412,5||18||9||0||5||MAR2½||NOR3||POR½||WLS3||USA1||TUN3½||ITA3||GER1||RSA3||ARG1½||BAN2½||PHI1||MDA3½||FRA2½
|-
|25||Frankreich||FRA||31||438,0||15||7||1||6||PUR3½||LIE3½||RUS1½||BIH2||MDA3||HUN1½||SWE1½||LAT2½||ARG2½||BUL1½||INA1||AUS3||POL2½||GRE1½
|-
|26||Philippinen||PHI||31||431,5||14||5||4||5||MLT4||GER1||BLR1||ECU4||BUL1½||LAT2½||SLO3||UKR1½||ROM2||POL2||MKD2||GRE3||KAZ2||UZB1½
|-
|27||Vietnam||VIE||31||412,0||14||6||2||6||NCA2½||CZE2||ARM1½||RSA2||NOR1||LIB4||AUS2½||CHI4||ENG1||CUB1½||ARM22½||ROM1½||MKD1½||BRA3½
|-
|28||Australien||AUS||31||411,5||16||6||4||4||BOT4||GEO2||BIH1½||SWE0||WLS3½||TJK2||VIE1½||TUR2||IRL3||ITA2½||SLO2||FRA1||ARM22½||RSA3½
|-
|29||Kanada||CAN||31||397,5||16||7||2||5||BER4||LTU2||ROM½||YUG1½||PAR2½||MAS2||ISL½||URU3||SCO2½||FIN1½||IND2½||TUN3½||ARG1||TUR4
|-
|30||Kasachstan||KAZ||30½||436,0||14||4||6||4||BAR3½||BUL2||TKM2||SUI4||ARM1||UKR2||GER2||BIH1||IND3||LAT2||LTU1½||NOR3½||PHI2||SWE1
|-
|31||Rumänien||ROM||30½||434,5||14||3||8||3||LIB4||SUI2||CAN3½||ENG1½||BLR2||SWE2||UKR1½||ISL2||PHI2||MKD2||POL2||VIE2½||CUB1½||TKM2
|-
|32||Tschechische Republik||CZE||30½||432,5||15||6||3||5||MAS2½||VIE2||BAN4||ARG2½||HUN1½||PER4||RUS½||INA2||POR2½||GER1½||BLR1½||ARM32½||SVK2||YUG1½
|-
|33||Weißrussland||BLR||30½||426,5||15||7||1||6||SIN3½||MKD1½||PHI3||ARM23||ROM2||NED1½||BRA3||ARM1||SWE½||TUN4||CZE2½||GER1||ARM33||CHN1
|-
|34||Slowakei||SVK||30½||422,0||14||5||4||5||MNC4||SCO1½||UKR1½||PAR3½||GER1½||ARG1||MDA2||SLO2||TJK3||DEN3½||USA½||PER2½||CZE2||POL2
|-
|35||Mazedonien||MKD||30½||421,5||16||5||6||3||UGA3½||BLR2½||GEO1½||CRO1½||ARM32||NOR2½||SCO2||IRL3||CUB2||ROM2||PHI2||POL1½||VIE2½||COL2
|-
|36||Polen||POL||30½||420,0||17||6||5||3||UAE4||POR2½||SLO2||GEO1||LTU2½||EGY3||UZB1||SUI2||ARM22½||PHI2||ROM2||MKD2½||FRA1½||SVK2
|-
|37||Litauen||LTU||30½||419,5||15||7||1||6||FAI4||CAN2||SUI2½||ESP1||POL1½||AUT2½||FIN2½||ARG1||KGZ1½||EGY4||KAZ2½||NED1||BAN4||BIH½
|-
|38||Dänemark||DEN||30½||404,0||16||8||0||6||ZIM3½||ENG1||LUX3||COL2½||CRO1||ARM31||KGZ1||PUR4||MDA3||SVK½||MAR3||BAN1½||BEL2½||EST3
|-
|39||Turkmenistan||TKM||30½||390,0||16||6||4||4||HON4||LAT1½||KAZ2||MDA1||EGY½||HKG2½||VEN3||IND1||AUT2||TUR2||IRI3||CHI3||PER3||ROM2
|-
|40||Norwegen||NOR||30||409,0||17||8||1||5||ANG3||GRE1||SYR2½||USA1½||VIE3||MKD1½||AUT2½||MDA1½||TUR3||ARM22||POR2½||KAZ½||IND2½||SUI3
|-
|41||Peru||PER||30||407,5||14||7||0||7||CYP4||CHI1½||BUL1½||SCO3||LAT2½||CZE0||ECU3||LUX4||CHN1||EST½||KGZ3||SVK1½||TKM1||EGY3½
|-
|42||Armenien C||ARM3||30||404,0||16||7||2||4||||BRN4||TJK2||JPN3||MKD2||DEN3||ISR½||ITA2½||BRA3||INA1||FIN3½||CZE1½||BLR1||KGZ3
|-
|43||Kolumbien||COL||30||402,0||14||5||4||5||SMR4||CUB1½||SWE2||DEN1½||AUT2||INA1½||BAN2||MAS3||ISL0||JPN1½||IBC2½||ANG3½||ITA3||MKD2
|-
|44||Indonesien||INA||29½||426,5||15||7||1||6||ENG½||ZIM3½||NZL3½||ARM0||BEL3½||COL2½||ARM23½||CZE2||UZB1||ARM33||FRA3||ISL1½||GER1½||ARG½
|-
|45||Moldawien||MDA||29½||411,5||15||7||1||6||AND3½||HUN0||LIE4||TKM3||FRA1||ISR1½||SVK2||NOR2½||DEN1||IND2½||BEL3½||EST1½||GRE½||MAS3
|-
|46||Finnland||FIN||29½||401,5||15||7||1||6||RUS½||PUR2||ESA2½||ZIM4||YUG1||TUR3½||LTU1½||BAN½||WLS3||CAN2½||ARM3½||SIN3||VEN4||LAT1
|-
|47||Tadschikistan||TJK||29||398,5||15||5||5||4||NED2||MAR2||ARM32||ITA2½||TUN2½||AUS2||SUI1||AUT2½||SVK1||NZL1½||URU4||ARM22||KGZ1½||BAN2½
|-
|48||Österreich||AUT||29||393,5||12||4||4||6||HUN½||AND3½||ECU2||VEN3||COL2||LTU1½||NOR1½||TJK1½||TKM2||IRI1½||LUX2||NZL3½||BRA½||LIB4
|-
|49||Estland||EST||28½||438,5||14||6||2||6||URU3||ISR2||IND4||NED1½||ISL2½||UZB2||BIH3||HUN1½||UKR1||PER3½||BUL½||MDA2½||SLO½||DEN1
|-
|50||ArmenienB||ARM2||28½||413,0||12||3||6||5||MAC4||BIH2||ISL2||BLR1||IRL2½||ITA2||INA½||ECU4||POL1½||NOR2||VIE1½||TJK2||AUS1½||BEL2
|-
|51||Brasilien||BRA||28½||408,5||15||7||1||6||HAI4||CHN½||CRO1||IBC3½||TUR2½||YUG2½||BLR1||KGZ2||ARM31||IRL2½||MAS3||SLO1||AUT3½||VIE½
|-
|52||Portugal||POR||28½||408,0||10||4||2||8||SEY4||POL1½||GRE3½||HUN1½||UKR2||BUL1||LUX2||SCO3½||CZE1½||CRO1||NOR1½||SUI1||EGY1½||CHI3
|-
|53||Kirgistan||KGZ||28½||395,5||14||6||2||6||ESA1½||NED½||YEM½||MRI4||PUR3½||CHI2||DEN3||BRA2||LTU2½||SLO1½||PER1||SCO3||TJK2½||ARM31
|-
|54||Belgien||BEL||28½||391,0||15||6||3||5||BUL½||BAR3||MAR2½||IRI1½||INA½||UAE3½||URU2||TUN2||MAS2½||RSA3||MDA½||JPN3½||DEN1½||ARM22
|-
|55||Irland||IRL||28½||389,5||12||5||2||7||UKR1||NCA3||IBC2||PUR3||ARM21½||LUX1||SYR4||MKD1||AUS1||BRA1½||ECU2||VEN1||LIE3||PAR3½
|-
|56||Schottland||SCO||28½||381,0||15||6||3||5||ISV4||SVK2½||CUB½||PER1||RSA2||IND3½||MKD2||POR½||CAN1½||ECU2½||TUR2½||KGZ1||CHI2||TUN3
|-
|57||Italien||ITA||28||404,5||11||4||3||7||SRI3½||SWE2||NED½||TJK1½||BAR4||ARM22||GRE1||ARM31½||IRI3||AUS1½||NZL3||YUG1½||COL1||IND2
|-
|58||Schweiz||SUI||28||400,0||14||6||2||6||GCI4||ROM2||LTU1½||KAZ0||MAR2½||RSA3||TJK3||POL2||LAT1||BAN1||VEN3||POR3||YUG1||NOR1
|-
|59||Indien||IND||28||397,0||12||5||2||7||JCI4||ARG1||EST0||MAS3||BAN2||SCO½||HKG4||TKM3||KAZ1||MDA1½||CAN1½||MAR3||NOR1½||ITA2
|-
|60||Syrien||SYR||28||364,5||15||6||3||4||||MAC4||NOR1½||EGY1||URU2||PAR3||IRL0||QAT2||YEM2½||IBC1½||AND2½||ESA2||NZL3||FAI3
|-
|61||Bangladesch||BAN||27½||411,5||14||6||2||6||MOZ4||RUS½||CZE0||ANG4||IND2||IRI2½||COL2||FIN3½||ISR½||SUI3||GRE1½||DEN2½||LTU0||TJK1½
|-
|62||Republik Südafrika||RSA||27½||395,0||14||6||2||6||ISR1||URU2½||MAS2½||VIE2||SCO2||SUI1||SIN3||IBC3½||GRE1||BEL1||ANG1½||YEM3||LUX3||AUS½
|-
|63||Luxemburg||LUX||27½||388,0||15||6||3||5||ESP½||THA4||DEN1||YEM3||IRI2||IRL3||POR2||PER0||TUN½||LIE3||AUT2||ECU2½||RSA1||AND3
|-
|64||Malaysia||MAS||27½||387,0||10||4||2||8||CZE1½||VEN2||RSA1½||IND1||MOZ4||CAN2||IRI2½||COL1||BEL1½||UAE3½||BRA1||TUR1½||BAR3½||MDA1
|-
|65||VereinigteArabische Emirate||UAE||27½||361,0||13||6||1||7||POL0||JCI3½||WLS1||THA1½||QAT2½||BEL½||AND1½||UGA4||IBC2½||MAS½||ZIM3||IRI1½||JPN2||ESA3½
|-
|66||Ägypten||EGY||27||393,5||15||7||1||5||||MLT2½||UGA3||SYR3||TKM3½||POL1||LAT½||THA3½||SLO1½||LTU0||FAI2||WLS3½||POR2½||PER½
|-
|67||Marokko||MAR||27||379,5||12||4||4||6||GRE1½||TJK2||BEL1½||CYP2½||SUI1½||VEN1½||ESA2||NZL2½||ANG2||PAR3½||DEN1||IND1||AND2||HKG2½
|-
|68||Chile||CHI||26½||405,0||13||5||3||6||MLI4||PER2½||ESP1½||ISL1½||UZB½||KGZ2||THA3||VIE0||SIN3||VEN2||JPN2½||TKM1||SCO2||POR1
|-
|69||Türkei||TUR||26½||396,5||12||5||2||7||ARM½||AHO3||VEN1½||QAT3½||BRA1½||FIN½||ZIM4||AUS2||NOR1||TKM2||SCO1½||MAS2½||IRI3||CAN0
|-
|70||Tunesien||TUN||26½||393,0||15||7||1||6||GER0||BOT3||HKG2½||URU3||TJK1½||GRE½||JPN3||BEL2||LUX3½||BLR0||THA3½||CAN½||IBC2½||SCO1
|-
|71||Venezuela||VEN||26½||386,0||14||5||4||5||ISL1½||MAS2||TUR2½||AUT1||LIB2||MAR2½||TKM1||ESA2||BAR3½||CHI2||SUI1||IRL3||FIN0||CYP2½
|-
|72||Iran||IRI||26½||382,5||13||6||1||7||YUG1||PAR1||SRI4||BEL2½||LUX2||BAN1½||MAS1½||ANG2½||ITA1||AUT2½||TKM1||UAE2½||TUR1||YEM2½
|-
|73||IBCA||IBC||26½||380,0||12||5||2||7||CUB0||GCI4||IRL2||BRA½||YEM3||CYP4||YUG½||RSA½||UAE1½||SYR2½||COL1½||THA3||TUN1½||ECU2
|-
|74||Wales||WLS||26½||379,5||15||6||3||5||CRO1||ANG2½||UAE3||GRE1||AUS½||BRN2½||PUR2||PAR3||FIN1||FAI2||BAR2||EGY½||THA2½||ZIM3
|-
|75||Ecuador||ECU||26½||376,5||12||4||4||6||BIH0||SEY4||AUT2||PHI0||SRI3½||NZL3||PER1||ARM20||BRN4||SCO1½||IRL2||LUX1½||PAR2||IBC2
|-
|76||Japan||JPN||26½||375,5||14||6||2||6||SWE½||SRI2½||LIB3||ARM31||NZL1½||NCA2½||TUN1||AND2||CYP3½||COL2½||CHI1½||BEL½||UAE2||BAR2½
|-
|77||Uruguay||URU||26||375,5||15||6||3||5||EST1||RSA1½||NCA3||TUN1||SYR2||ANG2½||BEL2||CAN1||LIE2½||HKG2½||TJK0||BRN2½||UGA2½||SIN2
|-
|78||Hong Kong||HKG||26||369,5||13||6||1||7||ARG0||HAI3||TUN1½||NZL2||FAI2½||TKM1½||IND0||SMR3||AND2½||URU1½||YEM1||AHO3½||PUR2½||MAR1½
|-
|79||Puerto Rico||PUR||26||368,5||13||5||3||6||FRA½||FIN2||MOZ3½||IRL1||KGZ½||AHO3||WLS2||DEN0||HON3½||SIN2||ESA2½||BAR1½||HKG1½||ANG2½
|-
|80||Singapur||SIN||26||367,0||10||3||4||7||BLR½||UGA2||ANG2||BAR1½||ESA1½||YEM3½||RSA1||FAI3||CHI1||PUR2||QAT3½||FIN1||LIB1½||URU2
|-
|81||Färöer||FAI||26||361,5||13||5||3||6||LTU0||SMR2½||CYP1½||ESA2½||HKG1½||UGA1½||BRN2½||SIN1||NCA3½||WLS2||EGY2||PAR2||ANG2½||SYR1
|-
|82||Neuseeland||NZL||25½||377,0||13||6||1||7||GEO0||BER4||INA½||HKG2||JPN2½||ECU1||NCA2½||MAR1½||MLT3½||TJK2½||ITA1||AUT½||SYR1||SMR3
|-
|83||Angola||ANG||25½||371,0||10||4||2||8||NOR1||WLS1½||SIN2||BAN0||HAI4||URU1½||UGA3½||IRI1½||MAR2||ESA2½||RSA2½||COL½||FAI1½||PUR1½
|-
|84||Andorra||AND||25½||363,5||11||3||5||6||MDA½||AUT½||HAI2½||NCA1½||MLT2||LIE2||UAE2½||JPN2||HKG1½||MNC2||SYR1½||SRI4||MAR2||LUX1
|-
|85||Jemen||YEM||25½||363,0||11||4||1||7||||BYE2||KGZ3½||LUX1||IBC1||SIN½||BOT1½||JCI3½||SYR1½||AHO3½||HKG3||RSA1||ESA2||IRI1½
|-
|86||Liechtenstein||LIE||25½||356,0||13||5||3||6||BRN3½||FRA½||MDA0||SMR3||THA0||AND2||MOZ2||MNC3||URU1½||LUX1||SRI2||NCA3½||IRL1||UGA2½
|-
|87||Zypern||CYP||25½||351,5||14||6||2||6||PER0||MRI2½||FAI2½||MAR1½||AHO3||IBC0||SRI2½||BAR2||JPN½||BOT2||MLT3||LIB1||BER3½||VEN1½
|-
|88||Paraguay||PAR||25||379,0||12||5||2||7||USA1||IRI3||QAT3||SVK½||CAN1½||SYR1||MLT2½||WLS1||SRI3||MAR½||MNC3½||FAI2||ECU2||IRL½
|-
|89||Barbados||BAR||25||368,0||13||5||3||6||KAZ½||BEL1||MLT3||SIN2½||ITA0||QAT2||SMR3||CYP2||VEN½||MAC4||WLS2||PUR2½||MAS½||JPN1½
|-
|90||Libanon||LIB||25||358,5||13||6||1||7||ROM0||HON3||JPN1||MNC3||VEN2||VIE0||QAT1½||MOZ4||ESA1½||THA½||BOT3||CYP3||SIN2½||AUT0
|-
|91||Katar||QAT||25||346,5||12||4||4||6||CHN0||ISV4||PAR1||TUR½||UAE1½||BAR2||LIB2½||SYR2||THA1½||UGA3||SIN½||ZIM2||BOT2½||NCA2
|-
|92||El Salvador||ESA||24½||378,5||11||3||5||6||KGZ2½||ISL½||FIN1½||FAI1½||SIN2½||ZIM2||MAR2||VEN2||LIB2½||ANG1½||PUR1½||SYR2||YEM2||UAE½
|-
|93||Thailand||THA||24½||372,5||11||5||1||8||UZB½||LUX0||HON4||UAE2½||LIE4||SLO1||CHI1||EGY½||QAT2½||LIB3½||TUN½||IBC1||WLS1½||BOT2
|-
|94||Simbabwe||ZIM||24½||357,5||12||5||2||7||DEN½||INA½||BOT4||FIN0||SMR3½||ESA2||TUR0||SRI1||BER2½||MOZ3½||UAE1||QAT2||BRN3||WLS1
|-
|95||Nicaragua||NCA||24½||354,5||10||4||2||8||VIE1½||IRL1||URU1||AND2½||UGA2½||JPN1½||NZL1½||MLT1½||FAI½||GCI3½||BRN2||LIE½||HAI3||QAT2
|-
|96||Uganda||UGA||24½||348,5||10||4||2||8||MKD½||SIN2||EGY1||BRN2½||NCA1½||FAI2½||ANG½||UAE0||SEY4||QAT1||BER2||MNC4||URU1½||LIE1½
|-
|97||Malta||MLT||24½||346,0||11||4||3||7||PHI0||EGY1½||BAR1||HAI2||AND2||MAC3½||PAR1½||NCA2½||NZL½||SRI2||CYP1||BER1½||AHO2½||MRI3
|-
|98||Bahrain||BRN||24½||344,0||11||5||1||8||LIE½||ARM30||JCI3||UGA1½||MNC3||WLS1½||FAI1½||HON2½||ECU0||SMR3½||NCA2||URU1½||ZIM1||SRI3
|-
|99||Botswana||BOT||24||341,5||12||5||2||7||AUS0||TUN1||ZIM0||JCI2½||MAC1½||HAI2½||YEM2½||AHO1½||MRI3||CYP2||LIB1||MOZ3||QAT1½||THA2
|-
|100||Niederländische Antillen||AHO||24||338,5||9||4||1||9||SLO½||TUR1||SMR1½||GCI3½||CYP1||PUR1||HON1½||BOT2½||MAC2||YEM½||MRI3||HKG½||MLT1½||JCI4
|-
|101||San Marino||SMR||23½||325,0||12||6||0||8||COL0||FAI1½||AHO2½||LIE1||ZIM½||GCI3½||BAR1||HKG1||HAI2½||BRN½||ISV3||HON3||MRI2½||NZL1
|-
|102||Macau||MAC||23½||304,5||13||5||3||6||ARM20||SYR0||SEY3||MOZ1||BOT2½||MLT½||MRI2||AFG3½||AHO2||BAR0||HAI1½||JCI2||ISV3||BER2½
|-
|103||Haiti||HAI||23||312,5||9||4||1||9||BRA0||HKG1||AND1½||MLT2||ANG0||BOT1½||ISV3½||MRI1½||SMR1½||HON1½||MAC2½||SEY3||NCA1||GCI2½
|-
|104||Sri Lanka||SRI||22½||335,0||10||4||2||8||ITA½||JPN1½||IRI0||ISV4||ECU½||BER2½||CYP1½||ZIM3||PAR1||MLT2||LIE2||AND0||MOZ3||BRN1
|-
|105||Monaco||MNC||22½||319,0||12||5||2||7||SVK0||MOZ1½||MRI2½||LIB1||BRN1||HON2||BER3||LIE1||GCI3||AND2||PAR½||UGA0||SEY2½||AFG2½
|-
|106||Mauritius||MRI||22||323,5||7||3||1||10||LAT0||CYP1½||MNC1½||KGZ0||JCI3||MOZ1½||MAC2||HAI2½||BOT1||BER1½||AHO1||ISV4||SMR1½||MLT1
|-
|107||Bermuda||BER||22||317,5||11||4||1||8||CAN0||NZL0||GCI½||BYE2||ISV4||SRI1½||MNC1||SEY2½||ZIM1½||MRI2½||UGA2||MLT2½||CYP½||MAC1½
|-
|108||Mozambique||MOZ||21½||328,0||12||5||2||7||BAN0||MNC2½||PUR½||MAC3||MAS0||MRI2½||LIE2||LIB0||JCI3½||ZIM½||HON3||BOT1||SRI1||SEY2
|-
|109||Honduras||HON||21½||305,5||11||5||1||8||TKM0||LIB1||THA0||SEY3||GCI2½||MNC2||AHO2½||BRN1½||PUR½||HAI2½||MOZ1||SMR1||AFG1||ISV3
|-
|110||Jersey||JCI||20||309,0||11||4||1||8||IND0||UAE½||BRN1||BOT1½||MRI1||BYE2||SEY3||YEM½||MOZ½||ISV3||AFG2½||MAC2||GCI2½||AHO0
|-
|111||Guernsey||GCI||18½||305,5||7||2||1||10||SUI0||IBC0||BER3½||AHO½||HON1½||SMR½||BYE2||ISV4||MNC1||NCA½||SEY2||AFG0||JCI1½||HAI1½
|-
|112||Afghanistan||AFG||17||313,0||8||4||0||3||||||||||||||||MAC½||ISV3½||SEY3||JCI1½||GCI4||HON3||MNC1½
|-
|113||Seychellen||SEY||16||306,0||5||0||3||10||POR0||ECU0||MAC1||HON1||BYE2||ISV2||JCI1||BER1½||UGA0||AFG1||GCI2||HAI1||MNC1½||MOZ2
|-
|114||Amerikanische Jungferninseln||ISV||9||311,0||3||0||1||12||SCO0||QAT0||BYE2||SRI0||BER0||SEY2||HAI½||GCI0||AFG½||JCI1||SMR1||MRI0||MAC1||HON1
|-
|||Mali||MLI||||||||||||||CHI0||||||||||||||||||||||||||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 Schacholympiade 1996 in Armenien auf TeleSchach
 Norwegians in Yerevan (norwegisch)
 Heather Lang's report (englisch)
 Die Schacholympiade 1996 von Gerhard Hund

1996
Schachturnier
Schachveranstaltung 1996
Schachwettbewerb in Armenien
Sportveranstaltung in Jerewan